Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2016 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 22 mai au .

Faits marquants

Avant le début du tournoi 
 Les principaux favoris sont :
 le 1 mondial Novak Djokovic, qui a largement dominé la première partie de saison en remportant l'Open d'Australie et les Masters 1000 d'Indian Wells, de Miami et de Madrid mais qui ne s'est jamais imposé porte d'Auteuil ;
 son dauphin au classement mondial, le Britannique Andy Murray qui a remporté le Masters 1000 de Rome ;
 Rafael Nadal, 9 fois vainqueur du tournoi parisien et qui retrouve le chemin de la victoire avec un titre au Masters 1000 de Monte-Carlo après une longue période difficile ;
 Stanislas Wawrinka, tenant du titre, malgré un début de saison sans grand relief.
 La direction du tournoi a décidé de retirer sa wild-card au Français Constant Lestienne en raison d'un manquement avéré au règlement du programme anti-corruption (TACP). Même si ce manquement est mineur et ne l'empêche pas de jouer, la Fédération Française de Tennis a décidé de ne pas maintenir son invitation, revendiquant une tolérance zéro sur l'éthique dans le sport.
 La moyenne d'âge des 128 joueurs en présence (28 ans) est la plus élevée de l'histoire du tournoi, ainsi que de tous les tournois du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open. 51 d'entre eux ont au moins 30 ans.

Forfaits

Pendant le tournoi 
 Cette édition est marquée par un cap pour certains joueurs. Jo-Wilfried Tsonga remporte sa  en Grand Chelem face à Márcos Baghdatís au . Rafael Nadal signe sa  dans un Majeur contre Facundo Bagnis. Novak Djokovic empoche, quant à lui, sa  à Roland-Garros face à Steve Darcis.

Rafael Nadal, nonuple vainqueur du tournoi, annonce son forfait pour la suite du tournoi la veille de son  contre son compatriote Marcel Granollers en raison d'une blessure au poignet gauche.

 Jo-Wilfried Tsonga abandonne au  face à Ernests Gulbis, alors qu'il menait 5-2 dans le , à cause d'une blessure à l'adducteur droit.

 Dominic Thiem parvient pour la première fois de sa jeune carrière à atteindre les quarts puis les demi-finales d'un Grand Chelem. Il devient ainsi le premier joueur né dans les années 1990 à atteindre les demi-finales à Roland-Garros.

Abandons et forfaits

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
France Simple messieurs
Internationaux de France de tennis 2016